Media:
 Tytania – japońska powieść oraz manga i anime na jej podstawie.
Postacie fikcyjne:
 Tytania – główna bohaterka komedii Sen nocy letniej Williama Szekspira.
Obiekty astronomiczne:
 Tytania – księżyc Urana.
 (593) Titania – planetoida pasa głównego.